Евгений Иванович Макаров (род. 27 октября 1925) — участник Великой Отечественной войны, общественный и хозяйственный деятель Советского Союза и Российской Федерации, почётный гражданин города Нижнего Новгорода (2020).

Биография 
Родился 27 октября 1925 года в Нижегородской губернии.

В январе 1943 года, несмотря на недостаточный рост и вес, был призван в ряды Красной армии. В совершенстве владел немецким языком. Был направлен на обучение в спецшколу радиоспециалистов в городе Горьком. Завершив обучение, был отправлен на Западный фронт. Всю войну воевал радистом в пехотных частях. Участник операций по освобождению Смоленска и Ельни. Летом 1944 года пребывая в составе 2-го Белорусского фронта участвовал в операции «Багратион». В июне 1944 года в ходе тяжёлого боя получил ранение, несмотря на которое продолжал обеспечивать радиосвязью командования с передовой. Был представлен к награждению орденом Славы III степени. Был дважды ранен. Продолжал участвовать в военных операциях и дальше, освобождал Белоруссию, Польшу. Участвовал в боях за Кёнигсберг и Прибалтику. Войну завершил в Берлине. До 1951 года, окончив офицерские курсы, продолжал службу в составе оккупационных войск в Германии.

Уволившись из армии, вернулся в Горький. До выхода на пенсию проработал на оборонном предприятии города. Заслуженный ветеран Нижегородской области.

Принимает участие в общественной жизни города и области.

По решению депутатов городской Думы 23 июня 2020 года ему присвоено звание «Почётный гражданин города Нижний Новгород».

Награды 
За боевые и трудовые успехи удостоен:
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Славы III степени
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» (12 июня 2021)
 Почётный гражданин города Нижнего Новгорода (23 июня 2020)
 другие награды

Примечания

Ссылки 
 Евгений Иванович Макаров
 «Победители». Евгений Иванович Макаров
 «Я неумело начал молиться Богу»

Связисты Великой Отечественной войны
Почётные граждане Нижнего Новгорода